San Juan (rivier in Argentinië)
 San Juan (rivier in de Filipijnen), een zijrivier van de Pasig in de Filipijnen
 San Juan (rivier in Nicaragua), een rivier in Nicaragua
 San Juan (rivier in Colombia), een rivier in Colombia
 San Juan (rivier in de Verenigde Staten), een zijrivier van de Colorado